Стилет — ко́люча холодна зброя.
 «Стилет» — український бойовий модуль для бронетехніки.